1981 Голяма награда на Монако е 28-ото за Голямата награда на Монако и шести кръг от сезон 1981 във Формула 1, провежда се на 31 май 1981 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Монако